L'Astronome ou l'Astrologue est un tableau de Jan Vermeer.
 L'Astronome est le nom donné à l'auteur d'une vie de Louis le Débonnaire datant du .